Xander Corvus (nascido em 18 de novembro de 1988) é um ator pornográfico norte-americano. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2010, aos 22 anos de idade.

Prêmios
2011 XRCO Award – New Stud
2012 AVN Award – Best Male Newcomer
2012 AVN Award – Best Supporting Actor – Star Trek: The Next Generation - A XXX Parody
2012 XBIZ Award – New Male Performer of the Year
2012 XBIZ Award – Supporting Acting Performance of the Year (Male) – Horizon
2013 XBIZ Award – Best Scene (Couples-Themed Release) – A Mother's Love 2 (with Lucky Starr)
2014 AVN Award – Best Supporting Actor – Underworld
2015 AVN Award – Best Supporting Actor – Holly…Would
2015 XBIZ Award – Best Actor (Couples-Themed Release) – The Sexual Liberation of Anna Lee

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais de Columbus (Ohio)